Junco (barco) - embarcação chinesa
Junco (gênero) - gênero de aves da família Emberizidae
Junco (botânica) - nome comum de numerosas espécies de plantas junciformes
Juncus - género de plantas angiospérmicas junciformes
Junco do Maranhão - município brasileiro do estado do Maranhão
Junco do Seridó - município brasileiro do estado da Paraíba
Lago do Junco - município brasileiro do estado do Maranhão

Desambiguação